Le Championnat d'Afrique de basket-ball 2005 se déroule en Algérie du 15 août au . La meilleure équipe a été qualifiée par la FIBA Afrique pour le Championnat du monde de basket-ball masculin 2006 au Japon

Compétition

Premier tour

Groupe A

Groupe B

Phase finale 

Classement 5 à 8

Classement 9 à 12

Classement final

Liens externes 
  Site de la FIBA Afrique
   sur archive.fiba.com

2005
Basket-ball
Compétition de basket-ball en Algérie
Afrique
Championnat d'Afrique en Algérie
Sport en Algérie en 2005